Tarto ist der Familienname folgender Personen:

 Joe Tarto (1902–1986), US-amerikanischer Jazzbassist
 Jüri Tarto (* 1942), estnischer Badmintonspieler